Ова́ція ( — малий тріумф). 
 Овація — бурхливі, захоплені оплески публіки.
 Овація — ритуал пошани воєначальнику в Стародавньому Римі.
  

Багатозначні терміни